Дамір Джумхур (Damir Džumhur; боснійська вимова: [dǎːmir dʒûmxur];   р.) — боснійський професійний тенісист і в даний час гравець № 1 Боснії та Герцеговини. Він є членом команди Кубку Девіса Боснії та Герцеговини, і він брав участь у літніх Олімпійських іграх 2016 року.

Будучи юніором, він займав 3 місце у світі та був бронзовим призером молодіжних Олімпійських ігор 2010 року. Джумхур також є першим гравцем чоловічої статі, який представляв Боснію і Герцеговину в основному розіграші будь-якого турніру Великого шолома. Найкращий рейтинг у кар'єрі — 23, робить його гравцем з найвищим рейтингом, який коли-небудь змагався за Боснію і Герцеговину.

Вигравши одиночний турнір у Санкт-Петербурзі в 2017 році, Джумхур став першим гравцем, який змагався під боснійським прапором і претендував на звання ATP World Tour. Він додав тріумф у Кубку Кремля 2017 року, як перший гравець в історії тенісу, який виграв обидві події, зіграні на російській землі в тому ж сезоні.

Біографія 
Джумхур народився 20 травня 1992 року в Сараєво після початку боснійської війни в пологовому будинку, який розташований поблизу олімпійського залу Zetra. У той час арена була зруйнована, але це було те саме місце, де Дамір почав займатися тенісом .

У дитинстві Джумхур на додаток до тенісу займався гірськими лижами та футболом. Подорослішавши, він захоплювався Патріком Рафтером та Роджером Федерером , а також він є фанатом футболу і підтримує команду Боснії ФК Железничар.  У дитинстві він також знімався у двох фільмах - «Грбавіца» (2006) і «Мердерішер Фріден» (2007) .

Окрім рідної боснійської мови, він розмовляє англійською. Вивчав політологію на факультеті політології в Сараєво в Сараєвському університеті.

Юніорська кар’єра 

З самого початку Джумхура тренував його батько Нерфід, який керував тенісною школою з 1994 року. Він почав грати в теніс у віці п’яти років, а професійною практикою почав займатися в 1999 році після відкриття оновленої «Зетри» .

У свої перші роки він брав участь у місцевих заходах, головним чином у Боснії та Герцеговині, Хорватії та Сербії та Чорногорії. Перший його великий успіх відбувся у 2004 році, коли він виграв неофіційний чемпіонат Європи U – 12 у Римі. Того року він зіграв усього дев'ять турнірів, вигравши всі з них і загубивши лише чотири сети.

До 18 років Джумхур брав участь у різних турнірах, що проводились по всьому континенту та були організовані компанією Tennis Europe. Він закінчив сезони 2005 і 2006 років на 87-й та 25-й позиціях відповідно в одиночному рейтингу серед юнаків до 14 років у Європі, а в 2007 і 2008 роках він став 13-м та 17-м гравцями в категорії до 16 років.

У 2008 році Джумхур розпочав змагання в офіційних юніорських турнірах ITF у категорії до 18 років. Того року він зіграв усього шість турнірів, вигравши один і дійшовши до фіналу іншого. Він завершив свій перший сезон на цьому рівні з 17 перемогами та 5 поразками, що віднесло його до 299-го гравця світу серед юніорів. Наступного сезону Дамір взяв участь у 20 таких заходах, вигравши два титули, і з рекордом 45–17 перемог і поразки він закінчив як 35-й гравець. Однак за ці два роки він не потрапляв до рейтингу ITF через недостатню кількість виступів на прем'єрних заходах.

У 2010 році Джумхур зіграв у 12 турнірах, у чотирьох з яких він був лідером. Сюди входить тріумф на чемпіонаті Європи U-18 у Клостерсі, після того, як у фіналі він обіграв Андреса Артуньєдо Мартінаварра прямими наборами. У серпні 2010 року, перемігши Віктора Балуду Джумхура, він виграв бронзову медаль в одиночному розряді на Літніх юнацьких Олімпійських іграх 2010 року у Сінгапурі, де він також був представником країни під час церемонії відкриття як прапороносець Боснії та Герцеговини. Того року він виступив у своїх єдиних трьох юніорських турнірах Великого шолома, де домігся другого раунду на «Ролан Гаррос», чвертьфінального фіналу на чемпіонаті Уімблдону та третього раунду на Відкритому чемпіонаті США в одиночних змаганнях, а також чвертьфіналу, другого Раунд та чвертьфінал у парному розряді відповідно.  У липні 2010 року Джумхур посів третє місце у світовому рейтингу ITF, він закінчив цей рік на 4-му місці з 40 перемогами в одиночному розряді та 8 поразками. 

У 2010 році він провів свої перші два матчі в Кубку Девіса за Боснію і Герцеговину, вигравши обидва матчі проти Естонії та Португалії.

Професійна кар’єра

2011–2013 рр. 

Джумхур став професіональним тенісистом у 2011 році, дебютувавши на світовому турнірі ATP у Загребі під час відбору на PBZ Zagreb Indoors 2011. Перші роки професіонала він провів переважно в турнірах ATP Challenger Tour та ITF Men's Circuit. Він виграв загалом дванадцять одиночних та вісім парних титулів у ф'ючерсах, а також двічі доходив до фіналу на змаганнях Челленджера - Кошице Open 2013 та Познані Open 2013, програвши в обох випадках у трьох сетах Михайлу Кукушкіну та Андреасу Хайдер-Мауреру відповідно.

У той період Джумхур брав участь у чотирьох поєдинках Кубка Девіса за участю Боснії та Герцеговини, зігравши загалом вісім поєдинків, вигравши у двох одиночних та одному парному поєдинках. Він ледве пропустив уайлд-кард на літніх Олімпійських іграх 2012 року, оскільки останнє місце в одиночному розіграші серед чоловіків дісталося Ллейтону Г'юїтту, якого критикували боснійські ЗМІ.

Свій перший повністю професійний сезон він завершив на 339-й позиції, а наступного року фінішував у Топі-250. У 2013 році Джумхур піднявся до другої сотні світового рейтингу одиночних розрядів, що вперше було досягнуто 19 серпня 2013 року, і врешті-решт він завершив на 187-му місці.

2014 рік 
У 2014 році він кваліфікувався в основну сітку Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. 

Вперше взяв участь в турнірі Великого шолома. Він став першим гравцем з Боснії та Герцеговини, якому це вдалося. На цьому турнірі він дійшов до третього раунду. Джумхур також пройшов кваліфікацію для Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, однак зазнав невдачі в першому раунді.

2015 рік 
Закінчив сезон 2015 року на 82-му місці, після серії невдалих спроб на ґрунтових кортах південноамериканських претендентів протягом жовтня та листопада. Так само, як і попереднього року, Джумхур не досяг своєї вищої мети - потрапити до топ-70 гравців світу, але зумів виконати початкову, яка становила позицію на кінець року в топ-100, що дозволило йому бути безпосередньо прийнятим до Відкритий чемпіонат Австралії 2016 року.

2016 рік 

Брав участь в Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро

2017 рік 
12 грудня Джумхур був обраний боснійським спортсменом 2017 року.

2018 рік 
На Відкритий чемпіонат Австралії 2018 року в одиночному розряді Дамір Джумхур дійшов до третього кола, повторивши своє досягнення 2014 року. Перешкодою для боснійця став перша ракетка турніру Рафаель Надаль. На початку лютого на турнірі в Монпельє Дамір зумів подолати два основних раунду і отримав право зіграти в чвертьфіналі. На цій стадії він поступився французу Рішара Гаске п'ятого сіяному на турнірі. На турнірі в Марселі він вийшов в чвертьфінал, де достроково завершив матч після першого програного сету проти Томашу Бердиху.

На Відкритому чемпіонаті Франції 2018 у одиночному розряді боснієць зумів повторити свій найкращий результат на Ролан Гаррос і дійшов до третього раунду.

30 червня виграв турнір в Антальї (Туреччина) Antalya Open 2018, де в фіналі переграв в трьох сетах Адріана Маннаріно. Таким чином, досягши  23-е місця у кар'єрі у світовому рейтингу одиночних розрядів.

На Вімблдонському турнірі дійшов до другого кола, але програв латвійцю Ернесту Гулбісу в п'ятисетовому наполегливому поєдинку. На Відкритому чемпіонаті США програв в першому ж колі сербу Душану Лайовічу.

2019 рік 
У травні 2019 року Джумхур брав участь у Відкритому чемпіонаті Женеви з тенісу, де дійшов до чвертьфіналу, але програв молдовану Раду Албота в двох сетах з рахунком 6-3, 7-5.

Рейтинг на кінець року

Примітки

Посилання 

Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2016
Персоналії:Боснія і Герцеговина